Zrnovci (makedonska: Зрновци) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Zrnovci, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Zrnovci ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zrnovci är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Närmaste större samhälle är Vinica,  kilometer nordost om Zrnovci.

Trakten runt Zrnovci består till största delen av jordbruksmark. Runt Zrnovci är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Zrnovci (kommun)